Le terme fracture désigne de manière générale la  avec un certain éloignement:

Médical 
 En traumatologie, fracture des os ;

Image 
 En politique, le terme est parfois utilisé de manière imagée :
 la « fracture sociale » évoquée par Jacques Chirac ;
 , une partie de cette fracture sociale qui concernent les inégalités face aux nouvelles technologies (l'informatique) ;

Métallurgie 
 En métallurgie, on parle de fracture intergranulaire ou transgranulaire (voir rupture).

Géologie 
 En géologie structurale, la  désigne toute cassure avec ou sans rejet, de terrains, de roches, voire de minéraux.

Écriture 
 En calligraphie, l'écriture Fraktur est un type d'écriture gothique.

Fiction

Littérature 
 Fractures, une nouvelle de science-fiction parue dans le numéro 140 de la revue québécoise Solaris en 2002.
 Fractures, un roman de Franck Thilliez (2009).

À l'écran 
 Fractures, titre en version originale du film La Faille avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling.
 Fractures, le premier long-métrage réalisé par Harry Roselmack
 Fracture, un téléfilm d'Alain Tasma (2010).

Jeu vidéo 
 Fracture, un jeu vidéo développé par Day 1 Studios, sorti en 2008 sur PlayStation 3 et Xbox 360.